Плебисциты Итальянского королевства — серия плебисцитов XIX века в государствах Итальянского полуострова, по результатам которых эти территории были присоединены к Сардинскому королевству, а оно само преобразовано в королевство Италия.

1848 
В 1848 году прошли плебисциты в Герцогстве Парма и Пьяченца и в Ломбардии. Ломбардия того времени не включала современную провинцию Мантуя (остававшуюся в составе Австрии), а также Ломеллину и Ольтрепо Павезе (уже являвшиеся частями Сардинского королевства). Решение плебисцита в Ломбардии не вступило немедленно в силу, так как месяц спустя Австрия разбила Сардинское королевство в ходе австро-итальянской войны, оно было реализовано лишь в 1859 году, когда в ходе австро-итало-французской войны Ломбардия была отвоёвана Сардинским королевством.

1859 

В 1859 году прошли плебисциты в герцогстве Модена и Реджо и Пармском герцогстве (кроме долины Треббии, уже являвшейся частью Сардинского королевства)

1860 

По результатам плебисцитов 1860 года часть территорий вошла в состав Сардинского королевства, а часть — в состав Франции.

1866

1870

Примечания 

Референдумы
Рисорджименто